Andreas Rimkus – politico tedesco
 Edward Rimkus – bobbista statunitense
 Kęstutis Rimkus – politico lituano
 Vīts Rimkus – ex calciatore lettone, attaccante